

Cinema 
 Film di culto o cult movie – termine cinematografico di derivazione anglosassone

Geografia 
 Cult – comune francese

Musica 
 The Cult – gruppo musicale britannico
 Cult – album degli Apocalyptica del 2000
 Cult – singolo degli Slayer del 2006
 Cult – album di Savant del 2013
 Cult – album dei Bayside del 2014
 Cult – album dei To/Die/For del 2015
 Cult – singolo di Emis Killa del 2016

Televisione 
 Sky Cinema Cult – canale televisivo di Sky Cinema
 Cult – serie televisiva statunitense del 2013
 Cult – stagione della serie televisiva American Horror Story del 2017

Associazioni criminali 
 Cult – termine con il quale si definiscono gli adepti delle Confraternite nigeriane